DRIP, afkorting van Dynamisch Route-informatiepaneel, een instrument waarmee verkeersinformatie kan worden gegeven aan de weggebruiker op het Nederlandse wegennet. 
 Postnasale drip, een aandoening
 Drip (Cardi B), een lied van Cardi B in samenwerking met Migos uit 2018
 Drip (SFB), een lied van SFB in samenwerking met Dopebwoy en Leafs uit 2018
 Drip (Lon3r Johny), een lied van Lon3r Johny uit 2019
 Drip (DrefGold), een lied van DrefGold uit 2020
 Drip (RK), een lied van RK uit 2020

Zie ook 
 Drup, een lied